LXLE — легковесный дистрибутив Linux с акцентом на визуальную эстетику, который работает как на старом, так и на новом оборудовании.
Основан на последней версии Ubuntu/Lubuntu LTS.
Использует графическую оболочку LXDE.

Оценки 
 В обзоре от января 2014 года, в журнале «Full Circle Magazine» Габриэле Теттаманзи отметил, что LXLE имеет некоторые незначительные проблемы с локализацией, но описал дистрибутив как «лёгкий и быстрый».

 Джесси Смит рассмотрел LXLE 12.04.3, и 14.04 для DistroWatch Weekly.

История версий

См. также 
 Mini Linux

Примечания

Ссылки 
 
 LXLE на SourceForge.net
 

Дистрибутивы семейства Ubuntu
Дистрибутивы Linux